Perseverance — студийный альбом американской хардкор-группы Hatebreed, изданный в 2002 году.

Об альбоме 
Perseverance стал первой работой группы, выпущенной на крупном лейбле.

Композиция «Condemned Until Rebirth»
вошла в саундтрек к фильму Фредди против Джейсона.

Список композиций

Участники записи 
 Джеми Джаста - вокал
 Шон Мартин - гитара
 Лу Ричардс - гитара
 Крис Битти  - бас
 Мэт Берн - ударные

Альбомы хардкор-панка